Cimetière Mount Olivet peut faire référence à :

États-Unis 
 Cimetière Mount Olivet (Chicago), un cimetière catholique situé à Chicago dans l'Illinois ;
 Cimetière Mount Olivet (Nashville), un cimetière situé à Nashville, au Tennessee ;
 Cimetière Mount Olivet (Washington, D.C.), un cimetière catholique situé dans à Washington (district de Columbia).

Canada 
 , un cimetière situé à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Voir aussi